Emiliano Mammucari, (1975) fumettista e illustratore italiano
Mario Mammucari, (1910-1997), sindacalista, partigiano e politico italiano
Teo Mammucari, (1964), conduttore televisivo, attore e cantante italiano